Denne liste over fredede bygninger i Kerteminde Kommune viser alle fredede bygninger i Kerteminde Kommune, bortset fra kirker. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen.

|}

Se også 
 Fredede fortidsminder i Kerteminde Kommune

Kilder og eksterne henvisninger 

Kerteminde Kommune
Fredede bygninger, konstruktioner og anlæg i Kerteminde Kommune
WikiProjekt Wiki Loves Monuments